Reichenstein kan syfta på:

Personer 
Reichenstein är ett tyskt efternamn, som bland annat burits av följande personer:
 Franz von Nesselrode-Reichenstein (1635–1707), diplomat och ståthållare i kurfurstendömet Köln.
 Franz Joseph Müller von Reichenstein (1742–1825), naturforskare
 Johann Franz Joseph von Nesselrode-Reichenstein (1755–1824), minister i storhertigdömet Berg
 Karl Josef von Nesselrode-Reichenstein, inrikesminister i Cleve-Berg

Geografi

Polen 
 Złoty Stok – Reichenstein in Schlesien, Nedre Schlesiens vojvodskap

Tjeckien 
 Kašperské Hory – Bergreichenstein, en stad i kommunen Okres Klatovy och länet Plzeň

Österrike 
 Admonter Reichenstein, ett berg i Steiermark